NHK Hall peut désigner :
 NHK Hall, gratte-ciel à Tokyo au Japon
 NHK Osaka Hall, gratte-ciel à Osaka au Japon